České příjmení Žídek má více osobností:

 Ivo Žídek (1926–2003) – český operní pěvec
 Jan Žídek (* 1985) – český fotbalista
 Pavel Žídek (1413–1471) – český polyhistor

v přechýlené podobě
 Monika Žídková (* 1977) – česká modelka, vítězka Miss Europe

Podobné příjmení 
 Židek

Externí odkazy